Склад збірної Росії на чемпіонаті світу 1994 

Докладніше...український слід:О.Саленко,В.Тернавський,І.Цимбалар,Ю.Нікіфоров,В.Онопко,С.Юран,І.Ледяхов перші 4 мали виступи у складі збірної України.

Росія
Росія 1994